Натуральне число 1877
 1877 рік до нашої ери
 1877 рік нашої ери